Бахшиш — фамилия. Известные носители:

 Бахшиш, Ильяс Темирович (1912—2000) — советский крымскотатарский композитор, музыкант.
 Бахшиш, Ибраим (1907—1951) — советский крымскотатарский поэт, переводчик и педагог.